Джордж Байрон: Байрон, Джордж Гордон (1788—1824) — английский поэт.
 Байрон, Джордж Энсон (1789—1868) — британский морской офицер, адмирал, 7-й барон Байрон.